Ге́ци () — фамилия венгерского происхождения. Известные носители:

 Геци, Барнабас фон (1897—1971) — венгерский немецкий скрипач.
 Геци, Иштван (род. 1944) — венгерский футболист, играл на позиции вратаря.
 Геци, Эрика (род. 1959) — венгерская гребчиха-байдарочница.